Springhill (Louisiana)
 Springhill (Nova Scotia)